Karoline von Hessen-Darmstadt ist der Name folgender Personen:

* Karoline von Hessen-Darmstadt (1746–1821), Landgräfin von Hessen-Homburg
 Karoline Luise von Hessen-Darmstadt (1723–1783), Markgräfin von Baden sowie Mäzenin, Kunstsammlerin und Botanikerin
 Große Landgräfin Caroline von Hessen-Darmstadt (1721–1774), Landgräfin von Hessen-Darmstadt, siehe Karoline von Pfalz-Zweibrücken

Siehe auch:
 Friederike Caroline Luise von Hessen-Darmstadt (1752–1782), Landgräfin von Mecklenburg-Strelitz